Твенте
 Твенте — административный район в Нидерландах
 «Твенте» — нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Энсхеде
 Аэропорт Твенте
 Университет Твенте